Afrikanska mästerskapet i fotboll 2019 spelades i Egypten mellan 21 juni och 19 juli 2019 och var det 32:a Afrikanska mästerskapet i fotboll. Turneringen vanns av  som i finalen besegrade  med 1–0.  tog brons efter seger mot , även den matchen slutade 1–0.

Kvalificerade nationer

 (värdnation)

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Ranking av grupptreor

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor 
Officiell hemsida

Referenser